Circeo steht für:

 Monte Circeo, alleinstehendes Bergmassiv an der Küste der Provinz Latina, Italien
 Nationalpark Circeo rund um den Monte Circeo
 Capo Circeo, ein Kap am Monte Circeo
 Circeo (Wein), kontrollierte Herkunftsbezeichnung
 San Felice Circeo, Gemeinde am Monte Circeo

Siehe auch:
 Circe